

Botanique 
 Reine de la Nuit est un nom donné au fleurs des cactus du genre Selenicereus en référence à leur floraison nocturne.

Musique 
L'« Air de la Reine de la nuit » est une appellation générique pouvant faire référence à :
 O zittre nicht, mein lieber Sohn, premier air de la Reine de la nuit dans l'opéra La Flûte enchantée de Mozart ; 
 Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen, deuxième air de la Reine de la nuit et le plus connu. C'est de ce fait cet air que désigne communément l’expression « Air de la Reine de la nuit ».